Bartomeu Caldentey Bauçà (Felanitx, 1878 - Roma, 1938), religiós mallorquí
 Bartomeu Caldentey Jaume (Sineu, 1951), ciclista mallorquí

Altres:

 Bartomeu Caldentei (Felanitx, 1447 — Palma, 1500), teòleg mallorquí, fundador la primera impremta de Mallorca